|-
| 132001 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132002 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132003 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132004 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132005 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132006 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132007 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132008 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132009 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132010 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132011 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132012 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132013 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132014 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132015 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132016 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132017 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132018 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132019 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132020 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132021 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132022 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132023 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132024 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132025 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132026 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132027 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132028 - || || 14 de febrer, 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 132029 - || || 14 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132030 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132031 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132032 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132033 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132034 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132035 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132036 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132037 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132038 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132039 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132040 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132041 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132042 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132043 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132044 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132045 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132046 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132047 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132048 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132049 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132050 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132051 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132052 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132053 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132054 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132055 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132056 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132057 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132058 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132059 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132060 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132061 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132062 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132063 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132064 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132065 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132066 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132067 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132068 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132069 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132070 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132071 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132072 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132073 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132074 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132075 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132076 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132077 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132078 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132079 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132080 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132081 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132082 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132083 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132084 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132085 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132086 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132087 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132088 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132089 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132090 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132091 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132092 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132093 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132094 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132095 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132096 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132097 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132098 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132099 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132100 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2